Vinná hora má více významů:

 Vinná hora – kopec (287 m n. m.) nad městem Hlučín v okrese Opava
 Vinná hora (Hanušovická vrchovina) – kopec (889 m n. m.) u Bedřichova v okrese Šumperk
 Vinná hora (Vlašimská pahorkatina) – kopec (543 m n. m.) u vesnic Lhýšov (okres Tábor) a Otradov (okres Benešov)